De Rally van Frankrijk 2014, formeel 5ème Rallye de France - Alsace, was de 5e editie van de Rally van Frankrijk en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 530e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Straatsburg.

Verslag 
Jari-Matti Latvala maakte zijn fout van Duitsland goed door hier gecontroleerd naar zijn eerste WK-rally overwinning op asfalt te rijden. Hij nam halverwege de tweede etappe afstand van Andreas Mikkelsen, die met een tweede plaats ook zijn beste resultaat in het WK op asfalt neerzette. Het enige gemis in deze routine was Sébastien Ogier, die al vroeg de strijd moest staken toen zijn wagen tijdens de openingsetappe hinder kreeg van allerlei technische problemen. Een herstart bracht hem nog de volle punten op de zogenaamde Power Stage aan het einde van de rally, maar hij zag met dit resultaat Latvala wel een stuk dichterbij komen in het kampioenschap. Kris Meeke bewees wederom 'besf of the rest'; een poging om aan te haken met de Volkswagens werd slim genoeg gestopt en hij reed vervolgens gedecideerd naar de laatste trede van het podium toe.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 19,36 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Fra
Rally van Frankrijk
Sportevenement in Grand Est
Sport in Straatsburg